Włodzimierz Bem de Cosban (1889–1954) – major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Włodzimierz Bem (1891–1943) – pułkownik Armii Czerwonej, nagrodzony orężem św. Jerzego i odznaczony m.in. Orderem św. Anny 2 stopnia z mieczami, ofiara represji stalinowskich, syn , generała majora armii rosyjskiej, wywodzacego się ze szlachty guberni grodzieńskiej

Przypisy